— самая распространённая японская фамилия.

Известные носители:
 Сато, Ацуси (род. 1978) — японский бегун на длинные дистанции.
 Сато, Дайсукэ (род. 1994) — филиппинский футболист.
 Сато, Дзиро (1908—1934) — японский теннисист.
 Сато, Дзюнъити (род. 1960) — японский мангака, аниме-режиссёр.
 Сато, Дзюнъя (1932—2019) — японский кинорежиссёр и сценарист.
 Сато, Ёсиаки (род. 1969) — японский футболист.
 Сато, Ёсихиро (род. 1981) — японский кикбоксер.
 Сато, Итиро (1889—1958) — вице-адмирал Императорского флота Японии.
 Сато, Коити (род. 1960) — японский актёр кино и ТВ.
 Сато, Котоку (1893—1959) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии.
 Сато, Масаки (род. 1999) — японский идол.
 Сато, Мисаки (род. 1998) — японский футболист.
 Сато, Микио (1928—2023) — японский математик.
 Сато, Минори (род. 1991) — японский футболист, полузащитник узбекского клуба «Бунёдкор».
 Сато, Мицуро (род. 1961) — японский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр (1988).
 Сато, Миюки (род. ?) — японская кёрлингистка.
 Сато, Наотакэ (1882—1971) — министр иностранных дел Японии, посол в СССР.
 Сато, Наото (род. 1953) — японский астроном.
 Сато, Нобуо (род. 1942) — японский тренер по фигурному катанию, в прошлом фигурист, отец Юки Сато.
 Сато Нобухиро (1816—1900) — японский государственный деятель, губернатор префектуры Симанэ.
 
 Сато Норикиё (1118—1190) — японский поэт.
 Сато, Норико (род. 1959) — японская фигуристка.
 Сато, Рина (род. 1981) — японская певица, сэйю.
 Сато, Ромэйн (род. 1981) — центральноафриканский баскетболист.
 Сато, Рюдзи (род. 1977) — японский футбольный судья.
 Сато, Рюдзо (род. 1931) — японский экономист.
 Сато, Сатоми (род. 1986) — сэйю.
 Сато, Сомэй (род. 1947) — японский композитор.
 Сато, Сюн (род. 2004) — японский фигурист.
 Сато, Такума (род. 1977) — японский автогонщик.
 Сато, Такэру (род. 1989) — японский актёр.
 Сато, Тацуо (род. 1964) — японский режиссёр аниме.
 Сато, Томико (1894—1995) — гражданская жена писателя Го Можо.
 Сато, Тэцутаро (1866—1942) — адмирал Императорского флота Японии.
 Сато, Франциск Кэйити (1928—2005) — епископ Ниигаты.
 Сато, Хироаки (1932—1988) — японский футболист.
 Сато, Хироко (род. 1939) — японская легкоатлетка.
 Сато, Хироси (род. 1978) — японский кёрлингист.
 Сато, Хисато (род. 1982) — японский футболист.
 Сато, Эйсаку (1901—1975) — японский государственный и политический деятель.
 Сато, Юка (род. 1973) — японская фигуристка, дочь Нобуо Сато.
 Сато, Юка (род. 1981) — японская легкоатлетка, спринтер.
 Сато, Юка (род. 1992) — японская метательница копья.
 Сато, Юкия (род. 1995) — японский спортсмен, прыгун с трамплина на лыжах. 
 Сато, Юмико (в замуж. Юмико Касиваги) — японская кёрлингистка.
 Сато, Юнис (1921—2021) — американский политик японского происхождения.
 Сато, Юто (род. 1982) — японский футболист.
 Сато, Ясумицу (род. 1969) — профессиональный игрок в сёги, 5-й пожизненный кисэй.

Другие значения
 САТО (SATO, OTAS) — аббревиатура нереализованного проекта военно-политического блока государств Южной Атлантики во второй половине 1970-х годов.